Открытый чемпионат Мексики 2005 — 12-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и 5-й у женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии и тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2005 году турнир прошёл с 21 по 27 февраля. Соревнование завершало февральскую латиноамериканскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре после Открытого чемпионата Австралии.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Карлос Мойя
 в женском одиночном разряде —  Ивета Бенешова
 в мужском парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан
 в женском парном разряде —  Лиза Макши и  Милагрос Секера

Общая информация

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Рафаэль Надаль обыграл  Альберта Монтаньеса со счётом 6-1, 6-0.
 Надаль выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монтаньес сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Флавия Пеннетта обыграла  Людмилу Церванову со счётом 3-6, 7-5, 6-3.
 Пеннетта выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Церванова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Алина Жидкова /  Татьяна Перебийнис обыграли  Росу-Марию Андрес-Родригес /  Кончиту Мартинес-Гранадос со счётом 7-5, 6-3.
 Жидкова выиграла дебютный титул в туре ассоциации.
 Перебийнис выиграла 1-й парный титул и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 ATP Тур 2005 года
 WTA Тур 2005 года

 Международная золотая серия ATP
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Мексика
Теннис
Февраль 2005 года
2005